Икаев () - не образованный

кроме нижеперечисленных:

 Икаев, Владимир Антонович (1936—1990) — юго-осетинский поэт и общественный деятель.
Икаев, Маирбек Сидамонович (1927—2004) — советский и осетинский актёр, народный артист РФ.
 Икаев, Роберт Александрович (род. 1935) — заслуженный тренер РСФСР по тяжёлой атлетике.
Икаев, Русланбек Кузьмич (род. 1973) — российский государственный деятель, глава Владикавказа (с 2019).
 Икаев, Эльбрус Хасанович (1950—2020) — советский борец вольного стиля, чемпион СССР и трёхкратный чемпион РСФСР.

 Женщины
Икаев Тимофей
 Икаева, Серафима Георгиевна (1909—1993) — советская осетинскай театральная актриса, педагог, театральный деятель, народная артистка РСФСР.